Лодзинская операция, Лодзинское сражение — крупное сражение на Восточном фронте Первой мировой войны.

Силы сторон 
Германцы:
 9-я германская армия. 11, 17 и 20 армейские корпуса, 1 и 25 резервные корпуса, 1 и 3 кавалерийские корпуса, 3-я гвардейская резервная дивизия. 155 000 штыков и сабель, 450 пулемётов, 960 орудий
 Корпуса Цастрова и Холлена 58 000 штыков и сабель, 100 пулемётов, 120 орудий
 Корпус «Познань» 23 000 штыков и сабель, 50 пулемётов, 95 орудий
 Корпус «Бреславль» 22 000 штыков и сабель, 50 пулемётов, 170 орудий
 Корпус «Торн» 21 000 штыков и сабель, 50 пулемётов, 95 орудий
Всего около 170 000 штыков и сабель, 700 пулемётов, 1450 орудий.

Австрийцы:
 2-я австро-венгерская армия (с 18 ноября).
Всего около 60 000 штыков и сабель, 600 орудий.

Русские:
 1-я армия. 4 корпуса: 1-й армейский, 5 и 6 сибирские корпуса, 1-й туркестанский корпус, 3½ кавалерийских дивизии. 123 500 штыков и сабель, 200 пулемётов, 440 орудий. Командующий — П. К. Ренненкампф.
 2-я армия. 2, 4, 23 армейские корпуса, 2 сибирский корпус. 4 кавалерийских дивизии. 158 500 штыков и сабель, 350 пулемётов, 540 орудий. Командующий — С. М. Шейдеман.
 5-я армия. 1, 5, 19 армейские корпуса, 1 сибирский корпус, 1½ кавалерийских дивизии. 85 000 штыков и сабель, 190 пулемётов, 320 орудий. Командующий — П. А. Плеве.
Всего около 367 000 штыков и сабель, 740 пулемётов, 1300 орудий.

Обстановка перед сражением 
Упреждая намеченное на утро 14 ноября общее наступление русских армий вглубь Германии и желая переломить ситуацию на Восточном фронте в свою пользу, германское командование — Гинденбург, назначенный 1 ноября главнокомандующим Восточным фронтом, и его начальник штаба Людендорф — решило само перейти в наступление. 9-я германская армия генерала Августа Макензена из района Ченстохова и Калиша была переброшена на север, в район Торна, с тем, чтобы отсюда нанести внезапный удар в стык между 1-й и 2-й русскими армиями, прорвать фронт, выйти в тыл русских позиций и окружить сначала 2-ю армию, а потом и 5-ю армию русских.

3-й германский кавалерийский корпус, корпуса «Бреслау» и «Позен» («Познань»), группа войск генерала Войрша (гвардейский резервный корпус и 2 пехотные дивизии) и 2-я австро-венгерская армия должны были сдержать наступление русских войск с фронта и сковать их.

В то время, когда Гинденбург производил подготовку сильного удара во фланг и тыл 2-й и 5-й русских армий, не подозревавшее об этом российское командование готовило вторжение в Германию. Перегруппировка 9-й германской армии из района Ченстохова на север к Торну осталась для него нераскрытой, оно продолжало считать, что 9-я германская армия находится ещё в районе Ченстохова.

Ход сражения 

11 ноября ударная группа 9-й германской армии перешла в наступление, нанося удар из района Торна на Кутно в стык 1-й и 2-й русской армий. К вечеру немцы вышли к позиции 5-го Сибирского корпуса (50-я и 79-я пехотные дивизии, командир корпуса генерал Сидорин) и остановились на ночь перед фронтом русских на линии Устроне, Петроков, Слесин, Година.

12 ноября с утра немцы атаковали русские позиции тремя пехотными и одним кавалерийским корпусами. Из-за растяжения походных колонн немцы вводили корпуса в бой по частям в течение дня.
С наступлением темноты командир 5-го Сибирского корпуса, узнав о задержке 6-го Сибирского корпуса, отправленного ему на помощь, на переправе у Плоцка, приказал войскам корпуса отойти на переход к юго-востоку вдоль Вислы, на фронт Н. Дунинов, Патрово, Рембов. К концу 13 ноября 5-й Сибирский корпус занял указанный ему фронт. Немцы, утомлённые боем 12 ноября, почти не преследовали русских.

13 ноября к Домбровице подошёл 2-й армейский корпус 2-й армии, посланный Шейдеманом в поддержку 5-го Сибирского корпуса, и вступил в бой с 17-м и 20-м германскими корпусами. В результате ожесточённого боя 14 ноября корпус отстоял свои позиции.

Тяжелое сражение 2-го армейского корпуса и 5-го Сибирского корпуса с 9-й немецкой армией, обладавшей тройным численным превосходством, продолжалось и 15 ноября.

Важной вехой операции стало Ловичское сражение.

15 — 19 ноября шло упорное сражение по всему фронту, одновременно русское и германское командование перегруппировывали свои войска, пытаясь нащупать слабые места в обороне противника.

Наконец, немцы нашли брешь в русской обороне: хотя к северу от Лодзи германское наступление было остановлено упорной обороной частей 2-й русской армии, но в промежутке между Лодзью и Ловичем русских войск ещё не было. Немцы оставили против Лодзи 1-й резервный корпус и направили ударную группу генерала Шеффера (3 пехотные и 2 кавалерийские дивизии) в эту брешь. К 22 ноября немцам удалось окружить Лодзь с запада, севера и востока.

Однако для того, чтобы сжать кольцо вокруг Лодзи, сил у немцев было явно недостаточно. Вскоре вклинившаяся в русские позиции немецкая ударная группа сама оказалась под угрозой окружения. С юга по ней нанесли удар подошедшие части 5-й армии Плеве, с запада — 2-я армия, а с востока — Ловичский отряд.

Вечером 22 ноября Шеффер получил приказ начать отступление. 23-24 ноября группа Шеффера, потеряв убитыми и пленными 70 % личного состава, из практически полного окружения прорвалась на север.

Итоги сражения 
Одно из крупнейших сражений 1914 года закончилось победой России. Германский план окружения 2-й и 5-й русских армий провалился, хотя и планировавшееся русское наступление вглубь Германии было сорвано.

Русские устроили «котел» для 2,5 германских корпусов (5 дивизий) и почти их уничтожили (в вышедших из окружения полках оставалось по 500 бойцов) — отомстив за Танненберг. В ходе операции погибли 4 германских генерала.

После завершения операции были сняты со своих постов командующий 1-й армии Ренненкампф и командующий 2-й армии Шейдеман.

Известны официальные германские данные о потерях 9-й немецкой армии в этой операции: 4 685 человек убитыми, 10 100 пропавшими без вести, 20 314 ранеными и 20 747 человек заболевшими.

Примечания

Литература 
 Вульффен, Лодзинское сражение : (прорыв у Брезин) : по официальным документам Германского Генерального штаба, обработанным майором Вульффеном / пер. с нем. изд. 1918 г. А. И. Далина ; под ред. П. И. Изместьева; РСФСР, Отд. воен. лит. при Рев. воен. совете Респ. - Пг. : Гос. изд-во, 1921. - [4], 107 с., [18] л. карт. - (Мировая война в отдельных операциях).
 Коркодинов П. Лодзинская операция. // «Военно-исторический журнал». — 1964. — № 11. — С.126-128.

Ссылки 
 
 Корольков Г. К. Лодзинская операция 2 ноября — 19 декабря 1914 г. М. 1934
 Лодзинская операция: сборник документов. — ; , 1936. — 408 с.
 Рыбин Д. Лодзинская операция на русском фронте мировой войны в 1914 году. М. 1938
 Б. М. Шапошников. Воспоминания. Лодзинское сражение.
 
 Где тонко - там и рвется. О войсковых стыках в Первую мировую войну // Битва Гвардий - https://btgv.ru/history/warcraft/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/where-it-is-thin-it-breaks-there-about-military-joints-in-the-first-world-war/

Сражения по алфавиту
Сражения Первой мировой войны
Сражения России
Сражения Германии
Сражения Австро-Венгрии
Сражения в Польше
История Мазовецкого воеводства
История Лодзинского воеводства
Ноябрь 1914 года
1914 год в России
Германия в Первой мировой войне
Россия в Первой мировой войне
Восточный фронт Первой мировой войны